Sixth Avenue (straat), een straat in New York
Sixth Avenue (metrostation), een metrostation in New York